Тепакан има више значења:

 Тепакан (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Тепакан (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тепакан (Тепакан, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тепакан (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику